Los pliosáuridos (Pliosauridae) son una familia de plesiosaurios pliosauroides que vivieron desde el Jurásico Inferior hasta principios del Cretácico Superior (del Hettangiense al Turoniense) hallados en Australia, Europa, Norteamérica y Suramérica. La familia fue formalmente nombrada por Harry G. Seeley en 1874.

Filogenia 
Pliosauridae es un taxón basado en raíces definido en 2011 (y antes en otros estudios) como "todos los taxones más cercanamente relacionados con Pliosaurus brachydeirus que a Leptocleidus superstes, Polycotylus latipinnis o Meyerasaurus victor". La familia Brachauchenidae se ha propuesto para incluir a los pliosaurios que tienen cuellos muy cortos y podría incluir a Brachauchenius y a Kronosaurus. Sin embargo, los análisis modernos de cladística encontraron que este grupo es realmente una subfamilia de pliosáuridos, y posiblemente es un "grupo corona" de Pliosauridae. El cladograma presentado a continuación sigue un análisis del 2011 hecho por los paleontólogos Hilary F. Ketchum y Roger B. J. Benson, reducido a los nombres de los géneros.

Referencias

Publicaciones 
 O'Keefe, F. R. 2001. A cladistic analysis and taxonomic revision of the Plesiosauria (Reptilia: Sauropterygia). Acta Zoologica Fennica 213: 1-63.
 Smith AS, Dyke GJ. 2008. The skull of the giant predatory pliosaur Rhomaleosaurus cramptoni: implications for plesiosaur phylogenetics. Naturwissenschaften.

Pliosauroidea